Santacruz steht für:

 Santacruz (Kolumbien), eine Gemeinde im kolumbianischen Departamento de Nariño

Santacruz ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Bernard Santacruz (* 1956), französischer Jazzmusiker
 Daniel Santacruz (* 1976), dominikanischer Sänger und Komponist
 Ivana Santacruz (* 1996), deutsche Instagram- und Social-Media-Autorin, Model, Tänzerin sowie Influencerin
 Jane de Santacruz (Jane Swärd; * 1943), schwedische Sängeri
 José Santacruz Londoño (1943–1996), mexikanischer Drogenhändler
 Juan García-Santacruz Ortiz (1933–2011), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Theologe und Bischof von Guadix

Siehe auch: Santa Cruz